Sezon 2014/2015 Pucharu Świata w skeletonie – 29. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 13 grudnia 2014 roku w amerykańskim mieście Lake Placid. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 15 lutego 2015 roku w rosyjskim Soczi. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2014/2015 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata we francuskim La Plagne odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Główną imprezą tego sezonu były mistrzostwa Świata w Winterbergu.

Wśród kobiet zwyciężyła po raz pierwszy w karierze Austriaczka - Janine Flock, zaś wśród mężczyzn zwyciężył po raz szósty z rzędu Łotysz Martins Dukurs.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2014 w skeletonie
2015 w skeletonie